Il singolare del Queen's Club Championships 1984 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Jimmy Connors era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro John McEnroe.

McEnroe ha battuto in finale 6–1, 3–6, 6–2 Leif Shiras.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

Queen's Club Championships 1984